Totenberg ist der Name von geographischen Objekten:

Berge:
 Totenberg (Bramwald) (408,1 m), nahe Hemeln-Bursfelde (Hann. Münden), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Totenberg (Vorderer Vogelsberg) (357,5 m), bei Treis an der Lumda (Staufenberg), Landkreis Gießen, Hessen
 Großer Totenberg und Kleiner Totenberg, in der Hainleite, zwei Sporne des Dorn (411,2 m), bei Bebra (Sondershausen), Kyffhäuserkreis, Thüringen

Ortschaft:
 Totenberg (Neheim), Ortslage von Neheim in Neheim-Hüsten (Stadt Arnsberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Schutzgebiete:
 Totenberg (Naturschutzgebiet), auf dem Totenberg (Bramwald), Landkreis Göttingen, Niedersachsen; siehe Totenberg (Bramwald)#Schutzgebiete, Fauna und Flora; auch als Fauna-Flora-Habitat-Gebiet ausgewiesen
 Totenberg (Landschaftsschutzgebiet), auf dem Totenberg (Vorderer Vogelsberg), Landkreis Gießen, Hessen; siehe Totenberg (Vorderer Vogelsberg)#Schutzgebiete

Totenberg ist der Nachname von:
 Nina Totenberg, US-amerikanische juristische Korrespondentin beim National Public Radio; 1979 heiratete sie den Politiker Floyd K. Haskell
 Roman Totenberg (1911–2012), US-amerikanischer Violinist und Geigenlehrer polnisch-jüdischer Herkunft

Siehe auch:
 Tödtenberg
 Totenberge
 Todberger Gangzug